

Adjectif 
Vitale est un adjectif, féminin de , qui peut désigner:
 Carte Vitale et Carte Vitale 2 en France
 La force vitale, une ancienne théorie
 L'hygiène vitale, une méthode de vie
 L'urgence vitale, une notion médicale.

Prénom 
Vitale est un prénom italien, porté notamment par :
 Vitale da Bologna, un peintre italien du 
 Vitale Candiano, un doge de Venise élu en 978
 Vitale Zuccolo (1556-1630), un religieux catholique italien

Patronyme 

 Aldo Vitale (né en 1931), dirigeant sportif italien
 Duccio Vitale un auteur italien de jeux de société
 Filippo Vitale (1585 - 1650), un peintre italien baroque
 Emmanuel Vitale (1758-1802), leadeur maltais contre l'occupation française
 Frank Vitale (né en 1945), producteur, acteur, réalisateur, directeur de la photographie, scénariste et monteur américain
 plusieurs 
 Maria Vitale (1924-1984), une soprano italienne
 Milly Vitale (1933-2006), actrice italienne
 Serena Vitale (née en 1945), traductrice et femme de lettres italienne
 Brigitte Vitale (née en 1967), fondatrice italo-française de l'observatoire O.S.D.E.I. (Observatoire des Suicides et des Difficultés des (ex) Entrepreneurs et Indépendants)

Voir aussi 
 Megliadino San Vitale, une commune italienne de Vénétie.
 Riva San Vitale, une commune suisse du canton du Tessin.
 La famille Sanvitale
 Vitales, un ordre de plantes.
  (homonymie)

Prénom italien